een mannetjeseend, zie eenden
 een rivierduin, zie: Donk (landvorm)
 een woonheuvel, zie: terp
 een akker van waaruit ontginning van een bosgebied plaatsvond, zie Akker (landbouw)
 Woerd (Gelderland), een buurtschap in de gemeente West Maas en Waal

Zie ook 
Hogewoerd (Leiden), een straat in Leiden
 De Woerd (doorverwijspagina)